Jméno a příjmení Jan Pavlíček má více nositelů:

 Jan Pavlíček (* 1927) – český matematik a vysokoškolský pedagog
 Jan Pavlíček (fotbalista) (* 1951) – český fotbalista
 Jan Pavlíček (architekt) (* 1934) – český architekt a amatérský divadelní režisér